Imre Sándor
 Imre Sándor (1820–1900) nyelvész, irodalomtörténész, az MTA tagja
 Imre Sándor (1877–1945) pedagógus, művelődéspolitikus
 Imre Sándor (1891–1944 k.) romániai magyar dramaturg, műfordító, író, színháztörténész

hasonló nevűek

 Imreh Sándor (1830–1895) nyomdász, szakíró, nyomdavezető és 1848-49-es Mátyás-huszár